Татья́на Соколо́ва:
 Соколова, Татьяна Алексеевна (1934—2021) — профессор МГУ.
 Соколова, Татьяна Михайловна (1930—2010) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств (2001).